Cieki w Polsce
 Bryjów Potok – potok, dopływ Białki
 Bryjów Potok – potok, dopływ Czerwonki

Przypisy